Alto Sano se puede referir a:

Alto Sano, una localidad del municipio de Las Marías, Puerto Rico.
Alto Sano, una localidad del municipio de San Sebastián, Puerto Rico.